Hermann Guthe henviser til:

 Hermann Guthe (geograf) (1825-1874) – tysk geograf
 Hermann Guthe (teolog) (1849-1936) – tysk teolog